Andriy Shevchenko - futebolista ucraniano.
Nicolau Sevcenko - historiador brasileiro.
5707 Shevchenko
Taras Shevchenko

Desambiguações de sobrenomes